Gary Daniel Patrick Dineen (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada - mort le  à Springfield dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1960, il commence sa carrière avec les St. Michael's Majors de Toronto dans l'Association de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel avec les North Stars du Minnesota dans la LNH en 1968.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1960-1961 || St. Michael's Majors de Toronto || AHO ||12 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1961-1962 || St. Michael's Majors de Toronto || AHO ||33 ||26 ||35 ||61 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1962-1963 || Neil McNeil Maroons de Toronto || AHO ||38 ||32 ||63 ||95 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1963-1964 || Marlboros de Toronto || AHO ||2 ||1 ||5 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1963-1964 || Équipe Canada || International ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1964-1965 || Équipe Canada || International ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Équipe Canada || International ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1966-1967 || Équipe Canada || International ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1967-1968 || Équipe Canada || International ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1967-1968 || Équipe Canada || WCSHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || South Stars de Memphis || LCH ||63 ||11 ||38 ||49 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1968-1969 || North Stars du Minnesota || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Stars de l'Iowa || LCH ||15 ||3 ||2 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1969-1970 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL ||10 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1969-1970 || Kings de Springfield || LAH ||8 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1970-1971 || Kings de Springfield || LAH ||56 ||12 ||22 ||34 ||28 ||12 ||4 ||7 ||11 ||6

| 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1943
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des South Stars de Memphis
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (WHL)
Décès en avril 2006
Décès à Springfield (Massachusetts)
Décès à 62 ans
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur international canadien de hockey sur glace